Большой Иус — река в России, протекает по территории Советского района Ханты-Мансийского АО. Устье реки находится в 31 км по левому берегу реки Иус. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Конда, речной подбассейн реки — Конда. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010600112115300016054.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Воръя (реки, впадающей в Полушаимское озеро)
Реки Советского района (Ханты-Мансийский автономный округ)